Кут падіння — в оптиці, кут між променем, що падає на поверхню, і прямою, перпендикулярною до поверхні в точці падіння.
 Кут падіння пласта — в геології, кут між пластом і горизонтальною площиною.
 Кут падіння — () — радянський художній фільм 1970 року.